Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1959 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maria Bueno bat Darlene Hard en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Sally Moore et Sandra Reynolds.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Christine Truman||align=center||| Yola Ramírez
|-
|2|| Angela Mortimer||align=center|1/4 de finale|| Sandra Reynolds (5)
|-
|3|| Beverly Baker||align=center||| Edda Buding
|-
|4|| Darlene Hard||align=center|Finale|| Maria Bueno (6)
|-
|5|| Sandra Reynolds||align=center|1/2 finale|| Darlene Hard (4)
|-
|6||style=background-color:#CCCCFF| Maria Bueno||align=center|Victoire'''|| Darlene Hard (4)
|-
|7|| Sally Moore||align=center|1/2 finale|| Maria Bueno (6)
|-
|8|| Ann Haydon-Jones||align=center|1/4 de finale|| Darlene Hard (4)
|}

|-
|1|| Jenny Trewby||align=center||| Sandra Reynolds (5)
|-
|2|| Ulla Hultkrantz||align=center||| Darlene Hard (4)
|-
|3|| Mrs. Bobbie Wilson||align=center||| Rosemary Deloford
|-
|4|| Leonie Brighton||align=center||| Merril Hammill
|-
|5|| Dawn Thomas||align=center||| Ann Haydon-Jones (8)
|-
|6|| Frances Marshall||align=center||| Jill Rook
|-
|7|| Valerie Lewis||align=center||| Karol Fageros
|-
|8|| E.T. Court||align=center||| Shirley Bloomer
|-
|9|| Louise Grundy||align=center||| Christiane Mercelis
|-
|10|| Erika Obst||align=center||| Janet Hopps
|-
|11|| Lorna Cawthorn||align=center||| Pat Ward
|}

|-
|1|| Sidney Brock||align=center||| Marjan Moritz
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1959
Wimbledon Simple dames